Појам Битка код Саламине може да се односи на:
 Битка код Саламине (480. п. н. е.)
 Битка код Саламине (450. п. н. е.)
 Битка код Саламине (306. п. н. е.)